Fukushima (japanisch für „Glücksinsel“) steht für:

 die Präfektur Fukushima auf der japanischen Hauptinsel Honshū
 die Großstadt Fukushima, Verwaltungssitz der Präfektur, siehe Fukushima (Fukushima)

Kernkraftwerke in der Präfektur Fukushima:
 das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi (Fukushima I); siehe dazu auch Nuklearkatastrophe von Fukushima (2011)
 das Kernkraftwerk Fukushima Daini (Fukushima II), etwa 12 km südlich von Fukushima I

in anderen Regionen Japans:
 Fukushima (Hokkaidō), eine Stadt in der japanischen Präfektur Hokkaidō
 Fukushima (Gunma), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Gunma, 1959 eingemeindet nach Tomioka
 Fukushima (Nagasaki), eine Insel und ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Nagasaki, 2006 eingemeindet nach Matsuura
 Fukushima (Han), ein Lehen in der historischen Provinz Iwashiro auf der japanischen Hauptinsel Honshū
 einen anderen Namen für ein japanisches Lehen in der historischen Provinz Echigo, siehe Takada (Echigo)
 Fukushima-ku (Osaka), einen Bezirk (ku) der japanischen Stadt Osaka in der gleichnamigen Präfektur

Sonstiges:
 (3915) Fukushima, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Fukushima Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Fukushima, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Fukushima (Film), ein japanischer Film aus dem Jahr 2020 von Setsurō Wakamatsu

Fukushima ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Sayuri Fukushima, brasilianische Zoologin
 Chisato Fukushima (* 1988), japanische Leichtathletin
 Daichi Fukushima (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Gen’ichi Fukushima (1911–1994), japanischer Fußballschiedsrichter
 Haruka Fukushima, japanische Manga-Zeichnerin
 Haruki Fukushima (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Hayato Fukushima (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Hideo Fukushima (* 1953), japanischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Hiroshi Fukushima (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Hisao Fukushima, japanischer Hydrodynamiker
 Kazuo Fukushima (* 1930), japanischer Komponist
 Keidō Fukushima (1933–2011), japanischer Zen-Abt
 Kōji Fukushima (* 1973), japanischer Radrennfahrer
 Kunihiko Fukushima (* 1936), japanischer Informatiker
 Fukushima Masanori (1561–1624), japanischer Daimyō
 Mizuho Fukushima (* 1955), japanische Politikerin
 Rila Fukushima (* 1980), japanisches Model und Schauspielerin
 Ryuya Fukushima (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Fukushima (* 1969), japanischer Manga-Zeichner
 Shin’ichi Fukushima (* 1971), japanischer Radrennfahrer
 Shinta Fukushima (* 1989), japanischer Fußballspieler

 Fukushima Tetsuji (1914–1992), japanischer Manga-Zeichner
 Fukushima Yasumasa (1852–1919), General der Kaiserlich Japanischen Armee
 Yuki Fukushima (* 1993), japanische Badmintonspielerin

Siehe auch: